31-й выпуск Классики Сан-Себастьяна— однодневная велогонка проходившая в окрестностях одноименного испанского города Сан-Себастьян. Она прошла 30 июля. Филипп Жильбер первым преодолел 234 километра и выиграл четвёртую подряд однодневку Мирового Тура.

Участники 
На старт вышли 168 гонщиков, по 8 из 21 команды. 18 команд имели лицензию ProTour, остальные приглашения получили 3 испанские команды: Andalucía-Caja Granada, Caja Rural и Geox-TMC. В гонке стартовали многие участники Тур де Франс 2011, завершившегося неделей ранее.

Маршрут

Ход гонки   
Традиционно по ходу гонки уезжали и догонялись многочисленные отрывы, один из них добился преимущества в 10 минут, однако не они разыграли победу. Ближе к финишу темп ускорялся и пелотон просеивался: после прохождения за 40 километров до финиша Хайскибеля, вершины первой категории, в пелотоне оставалось чуть более 30 человек. На Аркале, последнем категорийном подъёме за 16 километра до конца, в атаку пошёл Аймар Субельдия, за него зацепился Йелле Ванендерт. На вершине их догнали ещё 8 сильных гонщиков; эта десятка и разыграла очки Мирового Тура. Только двое из них, Филипп Жильбер и его грегари Ванендерт, представляли одну команду. Несколько спортсменов предпринимали попытку побега, самая внушительная на счету Карлос Барредо; атаки нейтрализовывались в многом за счёт усилий Ванендерта. За 4 километра до финиша начался заключительный километровый подъём, где предсказуемо навсегда уехал Жильбер, быстро добившийся разрыва в 15 секунд. Барредо предпринял ещё одну сольную атаку, что позволило ему занять второе место. Грег ван Авермат выиграл спринт за третье место.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Clasica Ciclista San Sebastian 2011  на cyclingnews.com
 
 
 
 
 

Спорт в Испании в 2011 году
Июль 2011 года
События 30 июля